Eylais är ett släkte av kvalster. Eylais ingår i familjen Eylaidae. 

Eylais är enda släktet i familjen Eylaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eylais